Bible litoměřická může označovat celkem dvě české bible:

 Nesprávně (zkráceně) Bibli litoměřicko-třeboňskou z tzv. první staročeské redakce.
 Bibli litoměřickou jednosvazkovou z druhé staročeské redakce.